Пари́жские соглаше́ния (1954) — комплекс документов по военным, политическим и др. вопросам, подписанных в Париже 23 октября 1954 представителями США, Франции, Великобритании и ФРГ, а также — Италии, Канады, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (вступили в силу 5 мая 1955). Основными из Парижских соглашений являются:
 подписанные США, Великобританией, Францией и ФРГ протокол и соглашения по отмене оккупационного режима в ФРГ;
 протоколы о создании в рамках НАТО Великобританией, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и ФРГ военно-политического Западноевропейского союза на основе изменённого и дополненного Брюссельского пакта 1948 года;
 резолюция государств — членов НАТО о присоединении ФРГ к Североатлантическому пакту.

Парижские соглашения существенно ослабили ограничения, касающиеся западногерманского военно-промышленного потенциала, и легализовали вооружение ФРГ; вместе с тем ФРГ было запрещено производство ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Правительство ФРГ было объявлено «единственным представителем» всего немецкого народа в международных делах. США, Великобритания и Франция подтвердили сохранение своих прав, а также вооружённых сил в Западном Берлине.

Против соглашений решительно выступили СССР, ГДР и другие социалистические государства.

Примечания

Литература

Ссылки 
 EU treaties | European Union — портал «Европа»
 Chronological overview — EUR-Lex — портал «EUR-Lex»
 

Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Франции
Международные договоры ФРГ
Международные договоры XX века
Оккупация Германии войсками союзников
История Европейского союза
Договоры по алфавиту
1954 год в политике
Октябрь 1954 года